Инвърнес може да се отнася за:
 Градове
 Инвърнес, Шотландия
 Инвърнес (Флорида), Флорида, САЩ
 Инвърнес (Илинойс), Илинойс, САЩ
 Инвърнес (залив), Шотландия